

Geografia 
 Francia
 Servin – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Bibencio Servín – calciatore paraguaiano, attaccante
 Raúl Servín – ex calciatore messicano, difensore